Het seizoen 2018/19 is City's 117e seizoen in het bestaan, het 90e seizoen op het hoogste niveau van het Engelse voetbal en het 22e seizoen in de Premier League. De club doet mee aan de Champions League, Premier League, FA Cup en EFL Cup. Omdat City de kampioen is van de Premier League van 2017-18 nemen ze het op tegen de winnaar van de FA Cup 2017/18 Chelsea FC met de wedstrijd om de Community Shield. In de Champions League werd voor de 8e achtereenvolgende keer deelgenomen.
 
Het seizoen loopt van 1 juli 2018 tot en met 30 juni 2019.

Dit seizoen voltooide City een ongekende binnenlandse treble. Naast het winnen van alle drie de grote Engelse voetbaltoernooien, wonnen ze ook de Community Shield, de eerste keer dat een team ooit alle vier de belangrijkste voetbaltrofeeën van Engeland heeft gewonnen.

Selectie 
In dit overzicht worden alle spelers genoemd die op 1 juli 2018 onder contract stonden of na deze datum zijn toegevoegd aan de selectie.

Technische staf

Transfers

Transfers in de zomer 

In

Uit

Transfers in de winterstop 
In

Uit

Uitgeleend

Transfersamenvatting

Vriendschappelijk

International Champions Cup

Competities

FA Community Shield

Als kampioen van de Premier League seizoen 2017/18, nam Manchester City het op tegen de winnaars van de FA Cup 2017/18 Chelsea voor de seizoensopening, de strijd om de FA Community Shield

Premier League

Manchester City begon de competitie als titelverdediger.

Eindstand

Legenda

Thuis-uit-verhouding 2018/19

Uit-thuis-balans

Standen- en puntenhistorie

Wedstrijden

FA Cup

Keepers: Tegendoelpunten en de nul gehouden

Toernooischema 
De eerste twee ronden was Manchester City vrij van deelname. In de derde ronde zijn ze ingestroomd.

Wedstrijden

League Cup

Keepers: Tegendoelpunten en de nul gehouden

Toernooischema 
De eerste twee ronden was Manchester City vrij van deelname. In de derde ronde zijn ze ingestroomd.

Wedstrijden

UEFA Champions League

Keepers: Tegendoelpunten en de nul gehouden

Groepsfase

Stand/Uitslagen

Toernooischema

Wedstrijden

Resultaten
Een overzicht van de competities waaraan Manchester City in het seizoen 2018-2019 zal deelnemen.

Totaal 
In dit overzicht zijn alle statistieken van alle gespeelde wedstrijden in het seizoen 2018/19 verwerkt.

Gespeelde wedstrijden
Spelers zonder gespeelde wedstrijden staan niet in de lijst.

Doelpuntenmakers
Bevat de doelpunten van alle officiële competities.

Assists
Bevat alle assists uit de officiële competities. Niet elk doelpunt heeft een assist. Assists zijn beoordeeld door WhoScored.

Kaarten

Totaal overzicht 

Manchester City FC
Manchester City FC naar seizoen
Engelse voetbalclub 2018/19